Djezzar peut désigner :
 Djezzar, une commune algérienne de la wilaya de Batna ;
 Djezzar Pacha (1720-1804), pacha de Saint-Jean d'Acre.